Kallbergstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kallbergstjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (11,8 ha)
Kallbergstjärnen, Hälsingland, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn